Орфограмма — правильное написание по соответствующему правилу или по традиции, избираемому из нескольких возможных. Является одной из основных единиц орфографии.

Различают буквенную и небуквенную орфограммы по признаку выбора из нескольких вариантов одной буквы или выбора из нескольких вариантов правильного написания слова — вместе, отдельно, через дефис или выяснения места переноса слова из строки в строку.

В распознавании орфограммы говорящий должен ориентироваться на орфографическое правило, которым она объясняется (правила произношения и написания безударных 'е, и' и т. п.).

Количество орфограмм определяется количеством орфографических правил.

Важнейшие орфограммы 
Поскольку изучение орфографии строится на основе грамматики, большинство буквенных орфограмм — это выбор варианта написания окончания, суффикса, префикса, соединительного гласного в сложном слове и др.

Определение орфограммы «Заглавная или строчная буква» основывается на правилах различения собственных и общих названий.

В современных школьных учебниках принято выделять орфограммы и обозначать их как «безударные е-и, а-о в словах иноязычного происхождения», «частицы не и ни» и др.

Литература 
 М. Я. Плющ. Орфограмма // Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. ISBN 966-7492-07-9

Орфография